Amelang ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Amelang (1784–1856), deutscher Buchhändler und Verleger in Berlin, Verlagsgründer von Koehler & Amelang
 Carl Ludwig Amelang (1755–1819), preußischer Jurist
 Heinz Amelang (1914–1970), deutscher Politiker (LDP/FDP)
 Manfred Amelang (* 1939), deutscher Psychologe
 Theodor Amelang (1812–1844), deutscher Jurist und Lyriker